Леончиков — русская фамилия. Известные носители:
 Леончиков, Василий Емельянович (1937—2021) — советский и белорусский библиограф, библиографовед, библиотечный деятель.
 Леончиков, Николай Петрович (1925—2012) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.